Die Abkürzung JMU steht für:

 James Madison University
 Liverpool John Moores University
 Julius-Maximilians-Universität Würzburg

JMU